Reschny ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Reschny (1898–1971), österreichischer Politiker (NSDAP) und SA-Führer.
 Walter Reschny (1931–2011), deutscher Unternehmer, Stiftungs-Gründer und Mäzen der Stadt Gladenbach.